, cité dans le Nouveau Testament, disciple de Saint Paul. 
 Sosthène de Macédoine est un stratège de Macédoine ().
 Sosthène est une bande dessinée de Maurice Rosy et Paul Deliège (1961).